A 2019-es MotoGP argentin nagydíjat március 29. és 31. között rendezték. A MotoGP-t Marc Márquez, a Moto2-t Lorenzo Baldassarri, míg a Moto3-at Jaume Masiá nyerte meg.

Eredmények

MotoGP

Moto2

 1-helyes büntetés.
 3-helyes rajtbüntetés.
 Xavi Vierge nem indulhatott a versenyen, mivel motorja a felvezető körön elektromos meghibásodást szenvedett.
 Augusto Fernández a szabadedzésen eltörte a csukólját, így vissza kellett lépnie a futam hátralévő részéből.

Moto3

 Sergio García visszalépett a versenyből, miután Jaume Masiá-val ütközött a vasárnapi reggeli bemelegítő edzésen.

A világbajnokság állása a verseny után
MotoGP 

Moto2 

Moto3

Jegyzetek

További információk

Motorversenyzés Argentínában
argentina